Кляк:
 Кляк — деревня в районе Жарновица Словакии
 Кляк — гора (1352 м.) в Малой Фатре
 Кляк — гора (1391 м.) в Велькой Фатре
 Кляк — гора (1409 м.) в Муранской Планине
 Кляцкий водопад — водопад в Малой Фатре
 Кляк — река в Словакии, приток Грона